Азовский — посёлок в Камызякском районе Астраханской области России. Входит в состав Раздорского сельсовета. Население  человек (), 45 % из них — казахи, 40 % — русские (2002) .

География 
Азовский расположен в пределах Прикаспийской низменности в южной части Астраханской области, в дельте реки Волги и находится на острове, образованным реками Царёв и Табола. Уличная сеть состоит из трёх географических объектов: ул. Дачная, ул. Западная, ул. Молодежная.

Климат

умеренный, резко континентальный, характеризуется высокими температурами летом и низкими — зимой, малым количеством осадков, а также большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха.

Население 

 Национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи в 2010 году, численность населения составляла 241 человек (115 мужчин и 126 женщин, 47,7 и 52,3 %% соответственно).

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения казахи составляли 45 %, русские 40 % от общей численности населения в 271 жителя.

Инфраструктура 
Азовский дом культуры.

Сельское хозяйство.

Транспорт 
Стоит у региональной автодороги Камызяк — Тузуклей (идентификационный номер 12 ОП РЗ 12Н 87). Остановка общественного транспорта «Азовский».

Примечания 

Населённые пункты Камызякского района